La lorica était une armure romaine, voir :
 Lorica hamata
 Lorica squamata
 Lorica plumata
 Lorica segmentata
 , prière de protection (cuirasse)  des moines   
 La lorica, ou plastron, est aussi un cantique attribué à Saint Gildas.
  Prière de saint Patrick
 En biologie :
 Le Litoria lorica est un papillon.
 Le genre Lorica (mollusque).
 La lorica chez les Loricifera.
 Plus généralement, la lorica est une cuticule souple protégeant une partie du corps d'animaux tels que les rotifères.
 Lorica est un matériau synthétique proche du cuir, plus résistant, imperméable et respirant.
 Santa Cruz de Lorica est une ville de Colombie.